

Musica 
 Razzle Dazzle – canzone del musical Chicago del 1975
 Razzle Dazzle – canzone dei Deep Purple dall'album Bananas del 2003
 RAZZLE DAZZLE – album dei BUCK-TICK del 2010

Televisione 
 Razzle Dazzle – programma televisivo per bambini della CBC andato in onda fra il 1961 ed il 1966
 Razzledazzle – programma televisivo per bambini della BBC presentato dall'omonimo personaggio